Хреново — название населённых пунктов в России.

 Хреново — деревня в Копнинском сельском поселении Собинского района Владимирской области.
 Хреново — деревня в Куриловском сельском поселении Собинского района Владимирской области.
 Хреново — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Хреново — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Хреново — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Хреново — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Хреново — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Хреново — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Хреново — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Хреново — название до 1938 года деревни Большое Окское в Павловском районе Нижегородской области.

См. также